Magnuskerk (Anloo)
 Magnuskerk (Bellingwolde)
 Sint-Magnuskerk (Braunschweig)
 Sint-Magnuskerk (Hollum)